Алекса́ндр Мигуно́в:
 Мигунов, Александр (1953—2012) — рок-музыкант, участник группы «Альтаир».
 Мигунов, Александр Борисович (1883—1953) — русский и советский военный деятель, генерал-майор.
 Мигунов, Александр Семёнович — генеральный директор компании «Приморское морское пароходство».
 Мигунов, Александр Сергеевич (1940—2016) — советский и российский эстетик; доктор философских наук, профессор.